

Toponyme 

 Boisset (Cantal), commune française du Cantal.
 Boisset (Jura), ancienne commune française du Jura, aujourd'hui intégrée à Pont-d'Héry.
 Boisset (Loire), ancienne commune française de la Loire, aujourd'hui intégrée à Boisset-Saint-Priest.
 Boisset (Haute-Loire), commune française de la Haute-Loire.
 Boisset (Vaucluse), ancienne commune française de Vaucluse, aujourd'hui intégrée à Saint-Martin-de-Castillon.
 Boisset (Hérault), commune française de l'Hérault.
 Boisset-les-Prévanches, commune française de l'Eure.
Le nom commun boisset, « lieu plein de buis », usité en région de langue d'oc, est dérivé du latin buxetum, « lieu planté de buis ».

Patronyme 

 Éric Boisset, écrivain français pour la jeunesse (né en 1965).
 Joseph Antoine Boisset, député français à la Convention (1748-1813).
 Michel Boisset, bibliothécaire français (1933-2013).
 Paul Boisset, prêtre du Diocèse de Cahors (1917-2006).
 Raymond Boisset, athlète français (1912-1991).
 Yves Boisset, réalisateur français (né en 1939).

Voir aussi 
 Boisset-et-Gaujac, commune française du Gard.
 Boisset-lès-Montrond, commune française de la Loire.
 Boisset-les-Prévanches, commune française de l'Eure.
 Boisset-Saint-Priest, commune française de la Loire.
 Boissets, commune française des Yvelines.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France